2-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 24 по 26 августа 1973 года на стадионе «Ведауштадион» в Дуйсбурге (ФРГ). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1954 года рождения и моложе, юниорки — 1955 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 36 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 16 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1973 года
Спорт в Германии в 1973 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге
Чемпионаты Европы в 1973 году